

Ченстково — село в гміні Косьцежина Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Ченстково — село в гміні Шемуд Вейгеровського повіту Поморського воєводства